Лас Манзанитас има више значења:

 Лас Манзанитас (Лас Росас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Манзанитас (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Манзанитас (Тула де Аљенде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику